273-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее три формирования:
 273-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована летом 1941 года.
 273-я стрелковая Бежицкая Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого дивизия — сформирована в мае 1942 года.